Barranc de les Comes, barranc del terme municipal de Cornudella de Monsant, a la comarca del Priorat
 Barranc de les Comes, barranc del terme municipial de Pinós, a la comarca del Solsonès
 Barranc de les Comes, barranc del poble de Rivert, a l'antic terme municipal de Toralla i Serradell, en el terme actual de Conca de Dalt, a la comarca del Pallars Jussà
 Barranc de les Comes, barranc del poble de Sapeira, a l'antic terme municipal ribagorçà del mateix nom, en el terme actual de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà